The Poacher – film del 1909 prodotto dalla Walturdaw
 The Poacher – film del 1912 diretto da Lucius Henderson